El término ayn o ʿayn puede hacer referencia a:
Ayn, la decimosexta letra del alfabeto hebreo.
ʿayn, la decimoctava letra del alfabeto árabe.
Ayn (Saboya), comuna francesa del departamento de Saboya.